Cette page contient les pages d'homonymie de Rami et Ramy.

Prénom 

Rami (aussi orthographié Ramy ou encore en arabe رامي) est un prénom d'origine arabe qui signifie lanceur ou archer.

Patronyme 

 Adil Rami, footballeur français ;
 .

Autres 
 Rami et Gin rami, un jeu de cartes
 RAMI, abréviation de Rétrospectives Automobiles MIniatures, une marque de miniatures automobiles
 Ramy, une série télévisée dramatique américaine